Der CEV-Pokal 2019/20 der Männer begann mit der ersten Runde am 10. Dezember 2019 und sollte mit den Finalspielen am 7. und 14. April 2020 enden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde der Wettbewerb im März 2020 für unbestimmte Zeit unterbrochen und später ganz abgebrochen.

Teilnehmer

Modus 
In der ersten Runde trafen 23 Mannschaften auf Absteiger aus der Champions League. Die 16 Gewinner erreichten das Achtelfinale und von dort sollte es im K.-o.-System weiter bis zu den Endspielen gehen. Alle Runden wurden bis zum Abbruch in Hin- und Rückspielen ausgetragen.

Spielplan 

* Ajaccio verzichtete wegen der COVID-19-Pandemie auf das Rückspiel im Viertelfinale gegen Modena. Das Halbfinale zwischen Istanbul und Modena wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2019 Manner
Volleyballsaison 2019/20
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020